Le Brave Girls (), anche abbreviato in BG, sono state un girl group sudcoreano dal 2011 al 2023 dal produttore discografico Brave Brothers. Inizialmente un quintetto, le Brave Girls hanno avuto molteplici cambi di formazione; dal 2019 sono formate da: Minyoung, Yujeong, Eunji e Yuna, senza alcun membro originale. Nel 2021 il gruppo ha ricevuto un'improvvisa ondata di popolarità dopo che la loro canzone, "Rollin'", è inaspettatamente diventata virale in Corea del Sud.

Formazione

Formazione attuale 

 Minyoung (민영) (2016-)
 Yujeong (유정) (2016-)
 Eunji (은지) (2016-)
 Yuna (유나) (2016-)

Ex componenti 

 Eunyoung (은영) (2011-2016)
 Seo-a (서아) (2011-2016)
 Yejin (예진) (2011-2017)
 Yoojin (유진) (2011-2017)
 Hyeran (혜란) (2011-2019)
 Hayun (하윤) (2016-2019)

 Le linee orizzontali in rosso indicano i membri di 1ª generazione.
 Le linee orizzontali in arancione indicano i membri di 2ª generazione.
 Le linee verticali in blu indicano una pubblicazione.

Discografia

EP 
 2011 – Back To Da Future
 2012 – Re-issue
 2016 – High Heels
 2017 – Rollin 2021 – Summer Queen
 2022 – Thank You

 Riedizioni 
 2021 – After 'We Ride'''

 Singoli 
 2011 – Do You Know 2011 – Easily (feat. Skull)
 2012 – Nowadays, You 2013 – For You 2016 – Deepened 2016 – High Heels 2016 – Yoo-hoo 2017 – Rollin
 2018 – Rollin' (New version) 2020 – We Ride 2021 – Chi Mat Ba Ram 2021 – After We Ride 2022 – Thank You''

Riconoscimenti 

19th Korea Culture Entertainment Awards

 2011 – Rookie of the Year

9th Korea Arts & Culture Awards

 2021 – Popular Singer

Note

Collegamenti esterni 
 

Girl group
Idol group sudcoreani